Астрамьево — деревня в Зарайском районе Московской области, входит в состав муниципального образования сельское поселение Гололобовское. Также встречается как Острамьево, Остромьево, Острамево. По данным Всероссийской переписи 2010 года численность постоянного населения составила 25 человек.

География 
Расположена у реки Пилис, в 17 км восточнее Зарайска.

История 
Первые упоминания об Астрамьево как о сельце датируются 1532 годом.

В XVII века возведена деревянная Дмитровская церковь, на её месте начале XIX века в деревне была построена каменная церковь Казанской иконы Божией Матери, разрушенная в середине XX века.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зарайского района